Never (canção de Ozzy Osbourne)

Localidades

Nevers

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música